Rettig ist der Nachname folgender Personen:
 Andreas Rettig (* 1963), deutscher Fußball-Funktionär
 Conrad Ludwig Rettig (1779–1842), badischer Oberamtmann
 Friedrich Rettig (1781–1859), deutscher Jurist und badischer Beamter
 Friedrich Emil Rettig (1814–1863), deutscher Uhrmacher
 Friedrich Gottfried Rettig (1802–1866), deutscher lutherischer Theologe
 Friedrich Wilhelm Rettig (1782–1861), deutscher Uhrmacher, Instrumentenbauer und Optiker
 Fritz Rettig (1901–1981), erster Vorstandsvorsitzende der Deutschen Angestellten Gewerkschaft (DAG)
 Georg Rettig (1803–1897), Schweizer Klassischer Philologe
 Hans Rettig (1921–1998), deutscher Orthopäde

 Hermann Rettig (1872–1958), deutscher Ministerialbeamter
 Horst Rettig (* 1959), deutscher Künstler
 Johann Anton Rettig (1750–1800), deutscher Uhrmacher
 Jörg Rettig (* 1964), deutscher Segler
 Knut Rettig (* 1962), deutscher Volleyballtrainer
 Manfred Rettig, Vorstandsmitglied der Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum
 Rainer Rettig (* 1953), deutscher Physiologe und Hochschullehrer
 Raúl Rettig (1909–2000), chilenischer Politiker
 Tommy Rettig (1941–1996), US-amerikanischer Schauspieler und Software-Entwickler
 Werner Rettig (* 1942), deutscher Politiker (SPD) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Wilfried Rettig (* 1942), deutscher Eisenbahningenieur und Autor
 Wilhelm Rettig (1845–1920), deutscher Architekt

Rettig bezeichnet des Weiteren:
 Rettig (Jessen), einen Ortsteil der Stadt Jessen (Elster)
 Rettig Group, finnischer Mischkonzern

Siehe auch:
 Rettich (Begriffsklärung)